Храм Архангела Михаила — приходской православный храм в станице Незлобной Георгиевского района Ставропольского края. Входит в состав Георгиевского благочиния Георгиевской епархии Русской православной церкви.

Престольный день: 21 ноября.

Историческая справка 
В 1860 году, при переселении с реки Золки на место, где сейчас расположена станица Незлобная, казаки перенесли деревянную церковь в честь Архангела Михаила. В 1862 году большая буря сильно повредила её, но уже через два года церковь была отстроена заново. При советской власти храм закрыли и стали использовать как складское помещение, а в 1934 году храм был разрушен.

Под церковь приспособили старую двухкомнатную хату, но она не вмещала всех верующих. В середине 1940-х годов на пожертвования прихожан купили четырёхкомнатный дом с большим земельным участком. Во дворе построили сторожку, баптистерий, кухню и другие подсобные помещения.

В 1991 году приход принял решение восстановить разрушенный храм. Церковь строилась с 1991 по 2010 годы. Большую лепту в дело восстановления храма внес предприниматель Андрей Анатольевич Зорин. Церковь была освящена владыкой Феофаном, архиепископом Ставропольским и Невинномысском 21 ноября 2010 года.

Внешнее и внутреннее убранство 
Крупная кирпичная церковь эклектичной архитектуры, строившаяся с 1991 по 2010 год. Основной двусветный объём храма завершен пятиглавием, с запада к нему примыкает колокольня, увенчанная шпилем.

Клир 
 Митрофорный протоиерей Виктор Шевченко (настоятель).

Примечания

Ссылки 
 Церковь Архангела Михаила в станице Незлобная Георгиевского района Ставропольского края на сайте Georgievsk.ru

Георгиевский район
Незлобная
Незлобная
Храмы, снесённые в 1934 году
Храмы, заложенные в 1991 году
Храмы, построенные в 2010 году в России
2000-е годы в Ставропольском крае